↯ kan syfta på:

 Motsägelse i matematisk logik (relationen mellan inkompatibla satser)
 Elektrolys (processen att använda elektrisk ström för att separera molekyler) inom kemi

Källor 

Logiska symboler